Op zondag 17 juni 1984 werden in België Europese verkiezingen gehouden. Er werden door de Belgische kiesgerechtigden 24 parlementsleden gekozen: 14 door het Nederlands kiescollege en 10 door het Frans kiescollege.

Uitslag per taalgemeenschap

Belgie
1984